Aubin puede referirse a: 

 Aubin, comuna francesa situada en Aveyron.
 Aubin, comuna francesa situada en Pirineos Atlánticos.